Ва́ди-эль-Геди́д, русск. Но́вая Доли́на () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Эль-Харга. Занимает всю юго-западную часть страны. Имеет протяженную границу с Ливией и Суданом, с востока ограничена Нилом. Самая большая мухафаза Египта по территории (440 098 км²), в то же время, самая малонаселенная. Основная часть населения проживает в оазисах.

Название 
Название мухафазы связано с заявлением бывшего президента Египта Гамаля Абдель Насера о начале сооружения долины, сравнимой с долиной Нила, которая пересечет Ливийскую пустыню и будет культивирована и орошаема водой из источников и колодцев (т. н. Проект «Новая Долина»). Проект начал выполняться с 1959, реализация идет до сих пор. Прежнее название мухафазы — .

География 
В мухафазе расположились несколько крупных озёр под общим названием Тошка.

Административное деление 
Мухафаза делится на три административных центра (района):
 Харга
 Дахла
 Фарафра

Экономика 
Развивается сельское хозяйство. Выращивание фиников, оливок, апельсинов, пшеницы, кормовых культур. Производство гончарных изделей, фарфора, ковров. Пищевая промышленность. Добыча фосфатов. Туризм.

Примечания